Codruț este un prenume românesc. Se poate referi la:

 Ioan-Codruț Șereș (n. 1969, Zalău, Sălaj), un senator român (ales în județul Maramureș)
 Nume de familie
 Mariana Codruț (n. 1956, Prisăcani, Iași), o scriitoare română

Codruța 
 Laura Codruța Kövesi, née Lascu (n. 1973)

Vezi și 
 Codreanu (nume de familie)
 Codrescu (nume de familie)

 Codru (dezambiguizare)
 Codreni (dezambiguizare)

Nume de familie românești